Autostrada M9 (Wielka Brytania)
 Autostrada M9 (Węgry)

Zobacz też